Xabier San Martín Beldarrain (San Sebastián, 20 de maio de 1977) é o tecladista e compositor do grupo de pop espanhol La Oreja de Van Gogh.

Biografia
É o maior de dois irmãos. Entrou na banda composta pelos futuros integrantes do La Oreja de Van Gogh enquanto estudava Ciências Empresariais na Universidade do País Basco, sendo o último integrante masculino a ingressar na banda, que ainda se chamava Los Sin Nombre.

É o compositor dos maiores sucessos do grupo de pop espanhol, como Rosas e Jueves. Combina seu trabalho na banda com colaborações para outros artistas, como na canção "Ni Una Sola Palabra", de Paulina Rubio e "El Hechizo" presente no álbum intitulado "Extranjera - 1ª e 2ª Parte" da cantora mexicana Dulce María

Ver também 
 Lista de bandas de rock em espanhol

Ligações externas 
 
 

Músicos da Espanha